Příjmení Grygar má více osob: 

 Jakub Grygar (* 1972) – český sociální antropolog
 Jiří Grygar (* 1936) – český astronom a astrofyzik
 Milan Grygar (* 1926) – český malíř, grafik a tvůrce zvukových realizací
 Mojmír Grygar (* 1928) – český literární teoretik
 Štěpán Grygar (* 1955) – český fotograf